Михаи́л Петро́вич Коле́сников:
 Колесников, Михаил Петрович (1918—1974) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Михаил Петрович (1939—2007) — российский военный деятель, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (1992—1996), генерал армии.